Károly navarrai királyi herceg (1294–1328), I. Károly néven Navarra királya, I. (Champagne-i) Johanna navarrai királynő és IV. Fülöp francia király harmadszülött fia
Károly navarrai királyi herceg (1332–1387), II. Károly néven Navarra királya, II. (Capet) Johanna navarrai királynő és III. (Évreux-i) Fülöp navarrai király fia
Károly navarrai királyi herceg (1361–1425), III. Károly néven Navarra királya, az előbbi fia
Károly navarrai királyi herceg (1397–1402), Navarra trónörököse, az előbbi fia
Károly navarrai királyi herceg (1421–1461), IV. Károly néven Navarra királya, I. (Évreux-i) Blanka navarrai királynő és II. (Aragóniai) János navarrai király fia
Károly navarrai királyi herceg (1510–1528), Navarra trónörököse, I. (Foix) Katalin navarrai királynő és III. (Albret) János navarrai király legkisebb fia